Пак Хён Сук (; род. 4 августа 1985, ) — северокорейская
тяжелоатлетка, член национальной сборной КНДР. Чемпионка Олимпийских игр 2008 года в Пекине, бронзовая призёрка чемпионата мира 2007 года. Выступает в весовой категории до 63 кг.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте iwf.net 
 Страница на сайте iat.uni-leipzig.de 
 

Тяжелоатлеты КНДР
Олимпийские чемпионы от КНДР
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года